Джон Сто́унз (; 28 мая 1994, Барнсли) — английский футболист, защитник клуба «Манчестер Сити» и сборной Англии.

Карьера

Клубная 
Джон Стоунз является воспитанником футбольного клуба «Барнсли». Дебют футболиста в первой команде «Барнсли» состоялся 17 марта 2012 года, когда Стоунз вышел на замену в матче против «Рединга». Всего в дебютный сезон он принял участие в двух играх «Барнсли».

В сезоне 2012/13 Стоунзу удалось завоевать место в основном составе команды, а также забить свой первый гол: 11 августа в ворота «Рочдейла». Всего в этом сезоне Джон принял участие в 26 играх «Барнсли», после чего 31 января 2013 года перешёл в клуб Премьер-лиги «Эвертон», подписав контракт на пять с половиной лет.

Дебют футболиста в основной команде «Эвертона» состоялся 28 августа 2013 года в игре Кубка лиги против «Стивениджа», в которой Стоунз отыграл все 120 минут, а матч завершился победой «ирисок» в дополнительное время со счётом 2:1. В АПЛ футболист дебютировал 14 сентября 2013 года в победном для «Эвертона» матче против «Челси» (1:0), когда он на 89 минуте игры заменил Стивена Нейсмита. 1 января 2014 года Стоунз впервые вышел на матч Премьер-лиги в стартовом составе «Эвертона» и отыграл против «Сток Сити» все 90 минут. Всего в сезоне 2013/14 принял участие в 21 матче команды в АПЛ.

7 августа 2014 года Стоунз подписал новый контракт с «Эвертоном», согласно которому он будет оставаться футболистом мерсисайдского клуба до 2019 года.

В сезоне 2014/15 футболист принял участие в 23 матчах команды в Премьер-лиге, двух — в Кубке Англии и трёх — в Лиге Европы. Кроме того, Стоунз сумел открыть счёт своим голам в АПЛ, 26 апреля 2015 года поразив ворота «Манчестер Юнайтед» в матче, завершившимся победой «Эвертона» со счётом 3:0. По итогам сезона Стоунз был признан лучшим молодым игроком команды.

9 августа 2016 года перешёл в «Манчестер Сити» за £47,5 млн. Летом 2021 года ему продлили контракт с клубом до 2026 года.

В сборной 
С 2012 года Стоунз выступает за юношескую сборную Англии до 19 лет. В 2013 году начал выступать за молодёжную сборную страны.

30 мая 2014 года дебютировал в основной сборной Англии, заменив одноклубника Лейтона Бейнса в товарищеском матче против сборной Перу.

24 июня 2018 года на чемпионате мира в России забил свои первые мячи за сборную, сделав дубль в ворота сборной Панамы в матче групповой стадии (6:1). На чемпионате сыграл все 7 матчей сборной Англии, которая заняла 4-е место на турнире.

Статистика выступлений

Клубная статистика

В сборной 

Итого: 38 матчей / 2 мяча; 22 победы, 8 ничьих, 8 поражений.

Последний матч (на замене): 9 июня 2019 года - Финальная стадия Лиги наций 2019 против Швейцарии.

Достижения

Командные 
 «Манчестер Сити»
 Чемпион Англии (4): 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22
 Обладатель Кубка Англии: 2018/19
 Обладатель Кубка Футбольной лиги (4): 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21
 Обладатель Суперкубка Англии (2): 2018, 2019

Сборная Англии
 Бронзовый призёр Лиги наций УЕФА: 2018/19
 Серебряный призёр Чемпионата Европы: 2020

Индивидуальные 
 Молодой игрок года ФК «Эвертон»: 2014/15
 Член «команды года» в Премьер-лиге по версии ПФА: 2020/21

Личная жизнь 
С 2008 года состоял в отношениях с Милли Сэвэдж. В апреле 2017 года у пары родилась дочь. В декабре 2018 года пара рассталась.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Манчестер Сити»
 Профиль футболиста на официальном сайте Футбольной ассоциации
 Профиль футболиста на официальном сайте Премьер-лиги

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Барнсли»
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Манчестер Сити»